Madeira steht für:

geographische Objekte:
 Madeira, portugiesische Insel im Atlantischen Ozean
 Madeira (Inselgruppe), portugiesische Inselgruppe im Atlantischen Ozean
 Autonome Region Madeira, portugiesische Autonome Region
 Rio Madeira, Nebenfluss des Amazonas, Südamerika
 Madeira (Ohio), Stadt in Ohio, Vereinigte Staaten
 Madeira Beach, Stadt in Florida, Vereinigte Staaten

Sonstiges:
 Madeira (Wein), Likörwein
 Madeira, früherer Name von Cap Verde (Schiff, 1900), Dampfschiff der Hamburg Süd
 Madeira Garnfabrik, deutscher Hersteller von Garnen

Madeira  ist der Familienname folgender Personen:
 Dário Madeira, osttimoresischer Politiker
 George Madeira (1836–1922), US-amerikanischer Ingenieur, Mineraloge und Astronom 
 Jamila Madeira (* 1975), portugiesische Politikerin 
 Jean Madeira (1918–1972), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran, Alt)
 Kiana Madeira (* 1992), kanadische Schauspielerin
 Luís Romano de Madeira Melo (1922–2010), kap-verdischer Schriftsteller, Folklorist und Poet
 Phil Madeira (* 1952), US-amerikanischer Musiker, Songschreiber und Produzent 
 Rui Madeira (* 1969), portugiesischer Rallyefahrer 

Siehe auch:
 Madera